El Liberal puede referirse a:

Periódicos 
 Argentina:
El Liberal (1898- ), matutino  de Santiago del Estero, Argentina.

 Chile:
El Liberal (1878-1885), periódico de Ancud, Chile.

 Colombia:
El Liberal (1911-1951), periódico liberal fundado por Rafael Uribe Uribe.

 España:
El Liberal (1879-1939), periódico de Madrid.
El Liberal (1901-1935), periódico de Barcelona.
El Liberal de Cuenca, periódico de 1909.
El Liberal (1901-1937), diario de Bilbao, propiedad de Indalecio Prieto.
El Liberal (1902-1939) periódico republicano de Murcia.
El Liberal (1901-1936), periódico republicano de Sevilla.

Otros 
 El Liberal, uno de los sobrenombres con el que fue conocido el rey Luis I de España.